Александр Александрович Татаркин (4 июля 1966, Казань) — советский и российский футболист, нападающий.

Биография 
Воспитанник казанской ДЮСШ «Трудовые Резервы».

Играть начал во второй лиге за местный «Рубин» в 1984—1986 годах, далее выступал в первой лиге за ростовские СКА (1987—1989) и «Ростсельмаш» (1989—1991).

В 1992 году перешёл в московский «Спартак», за который сыграл 9 матчей и забил один гол в чемпионате России. Однако вскоре перешёл в хорватский клуб «Истра 1961», где провел сезон 1992/93.

В 1993 году вернулся в России, где играл за «Локомотив» Москва (1994—1995), ФК «Тюмень» (1996—1997), «Волгарь-Газпром» Астрахань (1998—1999), «Ладу» Тольятти (1999). После окончания профессиональной карьеры играл за любительские клубы НТЦ Тольятти (2000), «Водник» Ростов-на-Дону (2001).

С 2011 года является тренером «Академии футбола им. Виктора Понедельника» (Ростов-на-Дону).

Достижения 
 Чемпионат России:
 Чемпион: 1992
 Серебряный призёр: 1995
 Бронзовый призёр:  1994
 Обладатель Кубка СССР/СНГ: 1992
 Лучший бомбардир Спартакиады народов СССР: 1986 (8 забитых мячей)

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Истра 1961»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Локомотив-д» Москва
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Динамо-Газовик-д»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»